Castrén, (aussi Castrenius) est une famille de la noblesse de Finlande dont les membres ont été influents en politique et en science.

Histoire 
Le premier à porter le nom Castrenius fut le prêtre de Pälkäneen kirkkoherra Olaus (Olof) Castrenius (1666 – 1737).

Patronymes 

 Arthur Castrén (1866–1946), homme politique
 Aune Castrén-Saarnio (1908-1978), poète
 Elli Castrén (1944-), acteur
 Eric Castrén (1732–1787), prêtre
 Erik J. S. Castrén (1904-1984), juriste
 Fredrik Castrén (1928–1998), ingénieur
 Gunnar Castrén (1878–1959), chercheur
 Göran Castrén (1906-1944), écrivain
 Harry Castrén (1891–1942), professeur
 Heikki Castrén (1929–1980), architecte
 Inga-Brita Castrén (1919–2003), influenceur
 Jalmar Castrén (1873–1946), homme politique
 Jonas Castrén (1850–1922), homme politique
 Kaarle Alfred Castrén (1845–1873), historien
 Kaarlo Castrén (1860–1938), homme politique
 Liisa Castrén (1899–1958), historien
 Matthias Castreen (1693–1771), militaire
 Matthias Castrén (1764-1845), homme politique
 Matthias Alexander Castrén (1813-1853), voyageur
 Matti J. Castrén (1928-), professeur
 Mirja Castrén (1930-), architecte
 Olli Castrén (1929-), professeur
 Olof "Ola" Castrén (1882–1913), philosophe
 Paavo Castrén (1938-), professeur
 Reino Castrén (1908–1981), commerçant
 Robert Castrén (1851–1883), homme politique
 Urho Castrén (1886–1965), homme politique
 Viljo Castrén (1901–1984), professeur
 Zachris Castrén (1868–1938), homme politique

Arbre généalogique

Bibliographie

Références

Liens internes
Liste des familles nobles de Finlande

Homonymie
Homonymie de patronyme
Famille noble finlandaise